Wilhelm Gertz ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Gertz (Musiker) (1828–1892), deutscher Violinist und Klavierfabrikant
 Wilhelm Gertz (Geistlicher) (1910–1997), deutscher Geistlicher 

Wilhelm Gertz steht für:

 Wilhelm Gertz (Goldberg), deutscher Papierwaren- und Sortimentsbuchhandel